Geerling ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Geerling (1909–1971), deutscher Leichtathlet
 Frederik Lambertus Geerling (1815–1894), niederländischer Marineoffizier und Politiker
 Gerd Geerling (* 1965), deutscher Augenarzt, Direktor der Universitäts-Augenklinik Düsseldorf